

Personnalité historique 

 L’homme au masque de fer, au , l'un des prisonniers les plus célèbres de l'histoire française.

Cinéma

 Fouquet, l'homme au masque de fer, court métrage muet français réalisé par Camille de Morlhon en 1910
  (Der Mann mit der eisernen maske), film allemand de Max Glass (1923)
 L'Homme au masque de fer (The Man in the Iron Mask), film britannique de George J. Banfield et Leslie Eveleigh (1928)
 Le Masque de fer (The Iron Mask), film muet américain d'Allan Dwan (1929)
 L'Homme au masque de fer (The Man in the Iron Mask), film américain de James Whale (1939)
 Le Masque de fer (Il prigioniero del re), film italien de Giorgio Venturini et Richard Pottier (1954)
 Le Masque de fer, film franco-italien d'Henri Decoin (1962)
 L'Homme au masque de fer (The Man in the Iron Mask), film franco-américano-britannique de Randall Wallace (1998)

Télévision

 L'Homme au masque de fer (The Man in the Iron Mask), téléfilm américano-britannique de Mike Newell (1977)

Références littéraires 

 Le Masque de fer, de Marcel Pagnol, 1965, remanié sous le titre Le Secret du Masque de fer en 1973 ;
 Le Masque de fer, série de bande dessinée (1991-2001).

Escrime 

 Le Masque de fer est le nom de plusieurs clubs d'escrime dont le Masque de fer (Lyon).

Voir aussi 

 Charlot et le Masque de fer (The Idle Class), film américain de Charlie Chaplin (1921).